Schlaflos steht für:

 Schlaflos, Roman von Stephen King (1994)
 Schlaflos (Album), Studioalbum der Berliner Punk-Rock-Band Jennifer Rostock (2014)
 Schlaflos (Film), deutscher Fernsehfilm von Isabel Kleefeld (2009)
 Schlaflos (Kurzfilm), deutscher Kurzfilm Christian Ludwig (2017)
 Solo für Weiss – Schlaflos, deutscher Kriminalfilm von Maria von Heland (2020)

Siehe auch:
 Schlaflosigkeit